USS Harrisburg puede referirse:
 al USS Harrisburg (transporte), transporte de tropas; o
 al USS Harrisburg (LPD-30), buque de asalto anfibio de la clase San Antonio.

Harrisburg